Пхитсанулок:

 Пхитсанулок — одна из провинций Таиланда, расположена на севере центральной части страны.
 Пхитсанулок — город в северной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.
  Пхитсанулок — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Пхитсанулок.